KAQ steht für:
 Kawasaki KAQ-1, japanische funkgesteuerte Zieldrohne
 Kamulai Airport (IATA-Code), Flughafen von Kamulai, Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

kaq steht für:
 Kapanawa (ISO-639-3-Code), Dialekt von Shipibo am Tapiche River, Pano-Sprache in Peru und Brasilien

Abkürzung